d’Affry ist der Familienname folgender Personen:

 Adèle d’Affry (1836–1879), Schweizer Bildhauerin und Malerin, siehe Marcello (Bildhauerin)
 Louis d’Affry (1743–1810), Schweizer Landammann, Feldmarschall und Schultheiss
 Louis Augustin d’Affry (1713–1793), Schweizer Militär in französischen Diensten